

Чапаєвський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Чапаєвський сільський округ — адміністративна одиниця, Жаксинський район, Акмолинська область
 Чапаєвський сільський округ — адміністративна одиниця, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Чапаєвський сільський округ — адміністративна одиниця, Ілійський район, Алматинська область
 Чапаєвський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область